William Ellery Channing (1780-1842), Amerikaans theoloog
 William Ellery Channing (1818-1901), Amerikaans dichter, neef van de theoloog